Сасахара — фамилия:
 Сасахара, Сёдзо (1929—2023) — японский борец вольного стиля.
 Сасахара, Фумио (род. 1945) — японский дзюдоист.